Columbia kan syfta på:

 Columbia (namn) – ett namn och en nationalpersonifikation för USA
 Columbia (rymdfärja) – en första rymdfärja som togs i bruk av NASA
 Columbia (segelbåt) – deltagit i America's Cup
 Columbia (superkontinent) – en av Jordens så kallade superkontinenter

Företag och organisationer
 Columbia University – ett amerikanskt privat forskningsuniversitet
 Columbia (skivbolag) – ett amerikanskt-brittiskt skivmärke
 Columbia Pictures – ett amerikanskt filmbolag

Geografi

Columbiafloden – en flod i nordvästra USA och sydvästra Kanada

Belize 

 San Pedro (ort i Belize, Toledo),

Kanada 

 British Columbia – en provins

Mexiko 

 Colombia (ort i Mexiko, Nuevo León), Anáhuac,

USA 

 Columbia, Alabama, ort, Houston County, 
 Columbia, Illinois, ort, Monroe County, 
 Columbia, Kentucky, countyhuvudort, Adair County, 
 Columbia, Louisiana, Caldwell Parish, 
 Columbia, Maryland, Howard County, 
 Columbia, Missouri, countyhuvudort, Boone County, 
 Columbia, Mississippi, countyhuvudort, Marion County, 
 Columbia, North Carolina, countyhuvudort, Tyrrell County, 
 Columbia, South Carolina, delstatshuvudstad, Richland County, 
 Columbia, Tennessee, countyhuvudort, Maury County, 
 Columbia, Maine, Washington County, 
 Columbia, New Hampshire, ort, Coos County, 
 Columbia, New Jersey, Warren County, 
 Columbia, Pennsylvania, ort, Lancaster County, 
 Columbia, South Dakota, Brown County, 
 Columbia, Kalifornien, Tuolumne County, 
 Columbia, Connecticut – en kommun (town) i Tolland County i Connecticut
 District of Columbia – ett federalt distrikt som utgörs av USA:s huvudstad Washington

Se även
Colombia – en stat i nordvästra Sydamerika
 Colombia (olika betydelser) – flera betydelser